Бертранж () — місто в Люксембурзі, що утворює собою окрему комуну
 Бертранж () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мозель